Mit Wüstenhase werden folgende Tierarten bezeichnet:
 Wüstenhase (Lepus tibetanus)
 Kaphase (Lepus capensis)